Stephens County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Stephens County (Georgia)
Stephens County (Oklahoma)
Stephens County (Texas)